Caysa ist der Familienname folgender Personen:

 Uta Störmer-Caysa (* 1957), deutsche Germanistin
 Volker Caysa (1957–2017), deutscher Philosoph